Kloster Marienfeld bezeichnet 
 das ehemalige Zisterzienser-Kloster im Stadtgebiet von Harsewinkel in Deutschland, siehe Kloster Marienfeld (Harsewinkel)
 ein Kloster der Zisterzienserinnen in Marienfeld 8 km nördlich von Hollabrunn in Österreich, siehe Kloster Marienfeld (Österreich)